Би́рский тракт — исторический сухопутный маршрут (тракт, дорога) в Европейской России, ответвление от Сибирского тракта (Сибирского большого тракта), в сторону Бирска и Уфы.

Бирский тракт упоминается в словаре Брокгауза и Ефрона, и в трудах В. И. Ленина. В Уфе есть улица Бирский тракт, которая ведет в направлении Бирска.

География 
Бирский тракт связывал города Пермь, Уфу и Оренбург (с начала XIX века — губернские города). Бирский тракт начинался невдалеке от Кунгура, в 17-ти верстах к юго-востоку, и следовал на юг в пределах Пермской губернии через (на нём находились станции) Орду (Ордынская или Ильинская, в 28 ½ верстах от Кунгура), Медянку (Медянская, в 24 верстах от предыдущей), Богородск (Богородская, в 23 верстах от предыдущей), Енапаево (Енапаевская, в 12 верстах от предыдущей), Щучье Озеро, Алмаз (Алмазская, в 30 верстах от предыдущей), Аскино, в Бирск и далее в Уфу. Следующая за Алмазской была станция Гордина, отстоящая от неё в 27 верстах, и находилась уже в Уфимской губернии. С открытием железнодорожного сообщения в конце XIX века в Уфе и Перми потерял своё былое почтовое и торговое значение.

Характеристика 
Бирский тракт проходил по местности, большею частью холмистой. Поэтому на нём было много подъёмов и спусков, в особенности за станцией Алмазской, где с 6 до 10 версты приходится 12 раз подниматься и спускаться.

Летом в сухое время грунтовая дорога, из Перми и Кунгура в Бирск, Уфу и Оренбург, была довольно хороша, но весной и осенью, и вообще после дождей, делалась чрезвычайно грязною, и езда по ней по большому числу подъемов и спусков бывала тогда очень затруднительной. Зимой дорогу иногда заносит снегом, отчего езда была возможна не иначе, как цугом в одну лошадь.

Примечания

Литература 
 Н. К. Чупин, Географический и статистический словарь Пермской губернии, — Пермь: Типография Поповой, 1873; том I, стр. 136.

Ссылки 
 2011-2019, Редакция газеты «Вечерняя Уфа», На Бирском тракте «волн» не будет.
 2005-2020, Партия «Единая Россия», В Башкортостане завершился ремонт Бирского тракта в рамках нацпроекта. 
Исторические дороги России